Blackdance — третий студийный альбом немецкого композитора и музыканта Клауса Шульце, вышедший в 1974 году.

Об альбоме 
Работа исполнена на синтезаторах и с использованием голоса (впервые у Шульце). Шульце использовал вокал Ernst Walter Siemon, оперного певца, которого услышал в Берлинской студии, когда в составе Tangerine Dream записывал Electronic Meditation (1970). Шульце попросил Siemon спеть что-нибудь для него. Эта сессия была записана на плёнку, которая потом использовалась в Blackdance.

Одна из самых мрачных и завораживающих работ Клауса Шульце. Сюрреалистическая обложка вполне соответствует настроению альбома.

Список композиций

Оригинальное издание 
 «Ways Of Changes» — 17:13
 «Some Velvet Phasing» — 8:23
 «Voices Of Syn» — 22:40

Переиздание 2007 года 
 «Ways Of Changes» — 17:13
 «Some Velvet Phasing» — 8:23
 «Voices Of Syn» — 22:40
 «Foreplay» — 10:33 (бонус-трек)
 «Synthies Have (no) Balls?» — 14:41 (бонус-трек)

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 1974 года
Альбомы Клауса Шульце